

Geografia 
 Piombino – comune italiano in provincia di Livorno
 Piombino Dese – comune italiano in provincia di Padova

Persone 
 Giancarlo Piombino – politico italiano

Altro 
 Principato di Piombino stato pre-unitario italiano
 Piombino – altro nome del filo a piombo usato in edilizia
 Piombino – strumento per la pesca sportiva